L'Hypo Group Tennis International 1986 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 6ª edizione dell'Hypo Group Tennis International, che fa parte del Nabisco Grand Prix 1986. Si è giocato a Bari in Italia, dal 7 al 13 aprile 1986.

Campioni

Singolare 

 Kent Carlsson ha battuto in finale  Horacio de la Peña 7-5, 6-7, 7-5

Doppio

 Gary Donnelly /  Tomáš Šmíd hanno battuto in finale  Sergio Casal /  Emilio Sánchez 2–6, 6–4, 6–4

Collegamenti esterni